Göran Petersson och liknande namn kan syfta på

 Göran Petersson (född 1942), advokat, seglare, IOK-ledamot
 Göran Petersson (producent), svensk musikproducent
 Göran Petersson (kemist) (född 1941), svensk kemist och professor
 Göran Petersson (hälsovetare) (född 1953), svensk läkare och professor i hälsoinformatik
 Göran Petersson (fotbollsspelare) (född 1956), mångårig fotbollsspelare i Landskrona BoiS

Se även
 Göran Pettersson (olika betydelser)